Червоне море:
 Червоне море — море Індійського океану.
 Червоне Море — мухафаза Єгипту.
 Червоне Море — штат (вілаят) Судану.